Павел Ковалёв:
* Ковалёв, Павел Антонович (род. 1992) — французский фигурист, выступающий в парном катании.
 Ковалёв, Павел Васильевич (1912—1996) — учёный и альпинист Украины и СССР.
 Ковалёв, Павел Иванович (1863—1901) — русский писатель, поэт.
 Ковалёв, Павел Петрович (1919—1978) — Герой Социалистического Труда.
 Ковалёв, Павел Савельевич (1904—1994) — Герой Советского Союза.
 Ковалёв, Павел Степанович (1913—1979) — Герой Советского Союза.
 Ковалёв, Павел (спортсмен) (1990—2015) — латвийский спортсмен.